Villeneuviella är ett släkte av tvåvingar. Villeneuviella ingår i familjen Rhiniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Villeneuviella